«Нэнси Дрю» — серия игр о девушке-детективе Нэнси Дрю, созданная по мотивам серии книг, написанной группой писателей под псевдонимом Кэролайн Кин. 33 игры о сыщице Дрю разработаны и выпущены компанией Her Interactive.

В России игры официально издавала компания «Новый Диск» вплоть до серии «Усыпальница пропавшей королевы». «Новый Диск» приостанавливал локализацию игры «Нэнси Дрю» по техническим причинам; впоследствии сама компания была ликвидирована. Более новые части переводятся на русский язык неофициально (и нелегально).

Геймплей 
В играх представлен обычный для квестов интерфейс. В большинстве случаев игрок от первого лица управляет Нэнси Дрю, путешествуя по виртуальному миру, допрашивая подозреваемых, собирая улики, решая головоломки и, в конце концов, раскрывая дело.

Игры 
Целевой аудиторией игр Her Interactive является «от 10 лет и старше» и для большинства стоит рейтинг «E» («Everyone») от ESRB. Некоторые игры, впрочем, например, Nancy Drew: Secrets Can Kill, Nancy Drew: Shadow at the Water’s Edge и Nancy Drew: The Captive Curse, получили рейтинг «E10+». Игры также получили признание за привлечение интереса женщин к компьютерным играм.

Her Interactive также выпустило две коротких игры как часть подсерии «Нэнси Дрю. Дело» (). Первая из игр в ней Nancy Drew Dossier: Lights, Camera, Curses вышла в 2008 году, а вторая Nancy Drew Dossier: Resorting to Danger — в 2009 году.

Большинство игр выходило только для Windows, а последние также для macOS. Некоторые игры были адаптированы для других платформ, в том числе DVD и Nintendo Wii.

Примечания

Литература

Ссылки 

Нэнси Дрю